Apium palustre är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Thore. Apium palustre ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
palustre